Pachame ist der Name von

 Martí Pachamé Barrera, katalanischer Politiker
 Carlos Pachamé (* 1944), argentinischer Fußballspieler